

Patronyme 
Lafargue est un nom de famille répandu dans le sud-ouest de la France. Il désignait le forgeron qui habitait la fargue, farge ou fargo (forge en occitan).

 André Lafargue (1917-2017), résistant et journaliste français ;
 Édouard Lafargue (1803-1884), auteur dramatique français ;
 Édouard-Paul Lafargue (1874-1914), auteur dramatique français, petit-fils du précédent ;
 François Lafargue, (1970-), universitaire français ;
 Henri Lafargue (1875-19..), aviateur français ;
 Jean Fernand Lafargue (1856-1903), écrivain français ;
 Jean-Claude Lafargue (1959-), joueur de football français
 Jean-Noël Lafargue (1968-), enseignant et blogueur français ;
  ;
 Marc Lafargue (1876-1927), poète, critique d'art et peintre français ;
 Marie Lafargue (1871-1932), cantatrice française ;
 Maurice Lafargue (1924 ?-2010), chercheur français, fondateur de l'ESIAA ;
 Patrice Lafargue (1961-), pilote automobile et entrepreneur français ;
 Paul Lafargue (1842-1911), socialiste français, gendre de Karl Marx, auteur du pamphlet Le Droit à la paresse ;
 Paul Lafargue (1988-), pilote automobile français ;
 Quentin Lafargue (1990-), cycliste français ;
 Sébastien Lafargue (1972-), joueur de basket-ball français.

Patronyme occitan